Декілька річок, що протікають на території України, Росії, Фінляндії та Польщі мають назву «Вовча» :
 Вовча — річка, притока Кобелячки (Великого Кобелячка)
 Вовча — річка, притока Сіверького Дінця
 Вовча — річка, притока Самари
 Вовча () — річка, притока Вуоксі
 Вовча () — річка, притока Качави

Див. також 
 Вовча (Компаніївський район) — колишнє село в Кіровоградській області.